Il doppio del torneo di tennis Antwerp Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Brown e Roger Rasheed che hanno battuto in finale Kris Goossens e Mikael Pernfors 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Gunnarsson /  Tobias Svantesson (quarti di finale)
 T. J. Middleton /  Ted Scherman (primo turno)

 João Cunha e Silva /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Sander Groen /  David Prinosil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Antwerp Challenger 1992